Amerikai Egyesült Államok
 Balfour (Észak-Dakota)
 Balfour (Észak-Karolina)